Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Volvo Women's Open) van 2000 vond plaats van 13 tot en met 19 november 2000 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Magdalena Maleeva was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Kroatische Silvija Talaja strandde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Anne Kremer uit Luxemburg, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Russin Tatjana Panova in twee sets. Kremer wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Pattaya op haar naam te schrij­ven, nadat zij een jaar eerder al de finale had bereikt. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2000. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Åsa Carlsson en Émilie Loit had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Carlsson speelde samen met de Italiaanse Silvia Farina-Elia, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Yayuk Basuki en Caroline Vis won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Indonesische Basuki had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Vis ook vijf.

Behalve Caroline Vis waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Pattaya 2000
Pattaya